Sydenham ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Allen Sydenham (1873–1948), englischer Numismatiker
 Thomas Sydenham (1624–1689), englischer Arzt

Sydenham steht für: 

 Sydenham (Ontario), Stadt in der kanadischen Provinz Ontario
 Sydenham (Oxfordshire), Ort in Oxfordshire, England
 Sydenham (London), Stadtteil des London Borough of Lewisham
 Sydenham (Belfast), Vorort von Belfast
 Sydenham (Südafrika), Vorort der südafrikanischen Hafenstadt Durban 
 Sydenham (Victoria), Stadtteil von Melbourne
 Sydenham (New South Wales), Stadtteil von Sydney